Pastinaca anethum är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Pastinaca anethum ingår i släktet palsternackor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Palsternackor
anethum